30. Mistrzostwa Świata Kobiet w Curlingu odbyły się w kanadyjskim Vernon, w dniach 22-30 marca 2008. Impreza zorganizowana została na Vernon Multiplex mieszczącym od 3006 do 5650 osób. W zawodach uczestniczyło tradycyjnie 12 drużyn. Tytułu mistrzowskiego broniły Kanadyjki (w innym składzie). W Polsce transmisje z mistrzostw prowadził Eurosport.

Tytuł mistrzowski zdobyły Kanadyjki, na drugim miejscu znalazły się Chinki, następnie zaś Szwajcarki.

Mistrzostwa były pierwszymi, na których medal zdobyła drużyna ze strefy Pacyfiku (Azja, Australia i Ocenia).



Reprezentacje

Terminarz

Wyniki

Klasyfikacja końcowa

Play-off

Finał

Mały Finał

Półfinał

1-2

3-4

Tie-breaker

Round-Robin

Sesja 1. 
22 marca, 13:00 PST

Sesja 2. 
22 marca, 18:00 PST

Sesja 3. 
23 marca, 10:30 PST

Sesja 4. 
23 marca, 16:00 PST

Sesja 5. 
23 marca, 20:00 PST

Sesja 6. 
24 marca, 8:30 PST

Sesja 7. 
24 marca, 13:00 PST

Sesja 8. 
24 marca, 18:30 PST

Sesja 9. 
25 marca, 8:30 PST

Sesja 10. 
25 marca, 13:00 PST

Sesja 11. 
25 marca, 18:00 PST

Sesja 12. 
26 marca, 8:30 PST

Sesja 13. 
26 marca, 13:00 PST

Sesja 14. 
26 marca, 18:00 PST

Sesja 15. 
27 marca, 8:30 PST

Sesja 16. 
27 marca, 13:00 PST

Sesja 17. 
27 marca, 18:00 PST

Statystyki

Chiny

Czechy

Dania

Japonia

Kanada

Niemcy

Rosja

Stany Zjednoczone

Szkocja

Szwajcaria

Szwecja

Włochy

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona internetowa mistrzostw
 

2008
2008 w curlingu
Curling w Kanadzie
2008 w Kanadzie
Sport w Kolumbii Brytyjskiej